

Cinéma 
 Les Drames de l'Alaska (The Barbarian), film de 1920 réalisé par Donald Crisp
 Le Chant du Nil (The Barbarian), film de 1933 réalisé par Sam Wood
 Conan (Conan the Barbarian), film de 2001 réalisé par Marcus Nispel

Musique 
 The Barbarian, piste d'ouverture de l'album Emerson, Lake and Palmer du groupe éponyme, sorti en 1970

Catch 
 The Barbarian, nom de scène de Sione Vailahi